«Башня ярости» — пятая книга в жанре фэнтези из серии «Хроники Арции» Веры Камши. Роман продолжает историю магического мира Тарры, населённого эльфами, людьми, гоблинами и рядом других существ, после событий описанных в романе «Довод королей». Из-за того, что объём книги вышел большим, чем даже в «Несравненном праве», было принято решение разделить книгу на две части: «Чёрные маки» и «Всходы ветра».

Роман «Башня ярости» — начальная книга третьей дилогии серии и пятая книга цикла «Хроники Арции». Книга издавалась в 2007 году издательством "Эксмо". Название «Башня ярости» было взято из стихотворения «Чертополох» Николая Заболоцкого, послужившего эпиграфом к книге:

Это тоже образ мирозданья, 
Организм, сплетенный из лучей, 
Битвы неоконченной пыланье, 
Полыханье поднятых мечей. 
Это башня ярости и славы, 
Где к копью приставлено копье, 
Где пучки цветов, кровавоглавы, 
Прямо в сердце врезаны мое.

Ссылки 

 
 Аннотация и лингвистический анализ текста на сайте Лаборатория Фантастики
 Аннотация и лингвистический анализ текста на сайте Лаборатория Фантастики
 Башня ярости. Информация на сайте Веры Камши.

Фэнтезийные романы на русском языке
Романы 2003 года
Хроники Арции